Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Dickson che ha battuto in finale Heinz Günthardt 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Anders Järryd (semifinali)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Libor Pimek (primo turno)
 Heinz Günthardt (finale)

 Tim Wilkison (primo turno)
 Pavel Složil (secondo turno)
 Diego Pérez (primo turno)
 Jan Gunnarsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1984